Сезон 1995/1996 стал для Арсенала 110-м в истории клуба и 4-м в Премьер-лиге.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Ушли из клуба

Лето

Зима

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

Кубок лиги

2-й раунд

3-й раунд

4-й раунд

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Бомбардиры

Примечания 

1995
Арсенал